Алекса́ндр Гладко́в:
 Гладков, Александр Васильевич (1902—1969) — Герой Советского Союза.
 Гладков, Александр Иванович (1882—1906) — российский моряк, матрос, машинист крейсера «Очаков». Один из лидеров Севастопольского восстания 1905 года. Расстрелян на острове Березань 6 (19) марта 1906 года.
 Гладков, Александр Константинович (1912—1976) — советский драматург и сценарист.